Носта:
 «Носта» — прежнее название АО «Уральская сталь».
 «Носта» — российский футбольный клуб.
  — американский эксперт в области технологии здоровья и маркетинга, консультант компании Google.